Die Abfahrt der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1956 wurde am 3. Februar auf der Olimpia delle Tofane ausgetragen.

Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 902 Meter und war 3,461 Kilometer lang. Olympiasieger wurde Toni Sailer aus Österreich, vor Raymond Fellay aus der Schweiz und seinem Landsmann Andreas Molterer.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Abfahrt (Manner)